Генри Эдмунд Олуфеми Адифопи (; 15 марта 1926, Кадуна, Колониальная Нигерия — 11 марта 2012, Лагос, Нигерия) — нигерийский государственный деятель, министр иностранных дел Нигерии (1978—1979).

Биография 

В 1952 г. окончил Университет Глазго.
 1953—1963 гг. — на военной медицинской службе, вышел в отставку в звании бригадного генерала,
 1975—1978 гг. — министр труда,
 1978—1979 гг. — министр иностранных дел Нигерии.

Профессионально занимался спортом. Играл в футбол, теннис и крикет.
 1967—1976 гг. — член НОК Нигерии,
 1973 г. — возглавлял оргкомитет Всеафриканских игр в Лагосе,
 1974—1982 гг. — вице-президент Федерации Игр Содружества,
 1985—2006 гг. — член МОК, затем — почетный член МОК.

Примечания

Ссылки 
http://groups.google.com/group/fisica_teorica/browse_thread/thread/6842a3b94b63d11d/d7077d2158f65afb?show_docid=d7077d2158f65afb&pli=1

Министры иностранных дел Нигерии
Члены Международного олимпийского комитета